A Schweizer Cup ou Coupe de Suisse de football (Copa Suíça) é um torneio de futebol que vem sendo organizado anualmente desde 1926 pela Associação Suíça de Futebol. O vencedor tem a oportunidade de jogar na Europa League .

Finais 
Todas as finais até à data:

Performance por clube

Copas nacionais de futebol